Bank kan syfta på:

 Bank – ett företag som framförallt ägnar sig åt att skapa nya pengar i form av krediter
 Centralbank – en institution som ansvarar för penningpolitiken för ett land eller flera stater
 Sparbank – en associationsform för att bedriva bankverksamhet
 Bankkontor – byggnad i vilken ovanstående inrättning äger rum
 Blodbank– lager av blod
 Flodbank – en flods slutande strand 
 Fröbank –  förråd av vilande frön i marken
 Genbank – ett samlingsnamn för ett flertal metoder för att bevara biologisk mångfald
 Spermabank – lager av sperma
 Sandbank – en ansamling av sand eller grus i ett vattendrag eller hav
 Minnesbank – en eller flera anslutningar eller socklar för minnesmoduler i en dator
 Vägbank – en konstgjord ås av sprängsten eller annat utfyllnadsmaterial som anläggs som fundament för en väg

Geografi

Azerbajdzjan 

 Severo-Vostotchnyi Bank, ort, Nefttjala,

Iran 

 Banak (ort i Iran), Bushehr,

Se även
 The Bank